Звијезде може да се односи на:
Звезда, множину именице звијезда, небеског тела
Звијезде (музички састав), музички састав из бивше Југославије